Station Zgierz Północ is een spoorwegstation in de Poolse plaats Zgierz.

Zgierz Północ